Mierzyn ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Mierzyn (Biskupiec), Dorf in der Gmina Biskupiec in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Mierzyn (Dobra), deutsch Möhringen, Dorf in der Gmina Dobra in der Woiwodschaft Westpommern
 Mierzyn (Gryfice), Wohnplatz in der Gmina Gryfice in der Woiwodschaft Westpommern
 Mierzyn (Karlino), deutsch Alt Marrin, Dorf in der Gmina Karlino in der Woiwodschaft Westpommern
 Mierzyn (Międzychód), Dorf in der Gmina Międzychód in der Woiwodschaft Großpolen
 Mierzyn (Rozprza), Dorf in der Gmina Rozprza in der Woiwodschaft Lodsch
 Mierzyn (Sędziszów), Dorf in der Gmina Sędziszów in der Woiwodschaft Heiligkreuz